Шайноха () — польская фамилия. Известные носители:
 Шайноха, Владислав (1857—1928) — польский ученый-геолог и палеонтолог.
 Шайноха, Карл (1818—1868) — польский писатель, историк.